Маро́ль-су-Линье́р () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент — Об. Входит в состав кантона Эрви-ле-Шатель. Округ коммуны — Труа.

Код INSEE коммуны — 10227.

Коммуна расположена приблизительно в 155 км к юго-востоку от Парижа, в 120 км южнее Шалон-ан-Шампани, в 45 км к югу от Труа.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 315 человек.

Экономика 

В 2007 году среди 203 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 144 были экономически активными, 59 — неактивными (показатель активности — 70,9 %, в 1999 году было 67,7 %). Из 144 активных работали 127 человек (68 мужчин и 59 женщин), безработных было 17 (5 мужчин и 12 женщин). Среди 59 неактивных 18 человек были учениками или студентами, 26 — пенсионерами, 15 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Об